CIGS steht für:
 die Abkürzung des Halbleitermaterials Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid, der in manchen Solarzelltypen eingesetzt wird
 Chef des Imperialen Generalstabes

CIGS